Pachyornis — вимерлий рід нелітаючих птахів родини Emeidae ряду моаподібних (Dinornithiformes).

Опис 
Pachyornis включає три види, що існували в Новій Зеландії у кінці плейстоцену та вимерли після прибуття на острови людей. Ззовні схожі на Emeus crassus, мав плоскіший дзьоб та кремезнішу статуру.

Систематика

Види 
 Pachyornis australis
 Pachyornis elephantopus
 Pachyornis geranoides
 Pachyornis нова лінія A (неописаний таксон)
 Pachyornis нова лінія B (неописаний таксон)

Філогенія 
Родинні зв'язки роду за Bunce et al. (2009):

Примітки

Посилання 
 NZBirds 

Моаподібні
Птахи плейстоцену
Вимерлі птахи голоцену
Вимерлі нелітаючі птахи
Роди птахів